Serravallini – abitanti di Serravalle (Bibbiena)
Serravallini – abitanti di Serravalle Pistoiese